Зори Навасардович Зорьян (; , ) — армянский и грузинский политик, член Учредительного собрания Грузии, член партии «Дашнакцутюн».

Биография 
Армянин.

После окончания Тифлисской гимназии продолжил обучение в Русском политехникуме; однако из-за смерти отца завершить обучение не смог.

В 1910-х годах работал на фабрике, служил в обществе «Треугольник». Двоюродный брат Ростома Зоряна, одного из основателей армянской революционной партии — Дашнакцутюн, вступил в эту партию в 1917 году; возглавлял Авлабарский комитета партии.

В ноябре 1917 года назначен городским главой Ахалцихе, в декабре 1917 года, во время межэтнического конфликта в городе и уезде, сумел объединить местное население на отражение турецкой агрессии.

В конце 1918 года, во время грузино-армянской войны, дважды арестован в Тифлисе, но вскоре освобождён. В 1918 году избран членом парламента Демократической Республики Грузии по списку «Дашнакцутюн», в 1919 году — членом Учредительного собрания Республики Грузия по списку «Дашнакцутюн»; был членом комиссии самоуправления.

В марте 1921 года, после советизации Грузии, был записан в Ахалцихский полк.

После убийства Ахмеда Джемал-паши в Тифлисе в июле 1922 года советский режим начал массовые аресты членов Дашнакцутюн; Зори Зорьян также был арестован, но отпущен через несколько месяцев.

В последующие годы он жил и работал в Тифлисе и Ахалцихе.

Во время большого террора, 14 сентября 1937 года был арестован в Тбилиси по обвинению в членстве в контрреволюционной партии Дашнакцутюн «и крайне враждебном отношении к советской власти».
26 декабря 1937 года получил 10 лет лишения свободы. Его жена была также сослана.

Освобождён досрочно после 3 лет напряжённой работы; с подорванным здоровьем вернулся в Тбилиси.

Погиб в автомобильной аварии в Тбилиси в 1943 году.

Похоронен на Петропавловском кладбище в Тбилиси.

Литература 
ირაკლი ხვადაგიანი. საქართველოს დამფუძნებელი კრება 1919. საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია. თბილისი, 2016, გვ. 238-239.

Примечания

Ссылки 
ზორიანცი ზორი ნავასარდის ძე

ზორი ზორიანცი

Члены Учредительного собрания Грузии
Репрессированные в СССР
Персоналии:Ахалцихе
Погибшие в автомобильных катастрофах